Ланс (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ульцамальдеа. Занимает площадь 16,94 км². Население — 115 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Lantz

Муниципалитеты Наварры